Rafał Sadowski (1891-), oficer
 Rafał Sadowski (1976-), aktor
 Rafał Sadowski (1984-), aktor